Israel Castro Macías (Cidade do México, 20 de outubro de 1980) é um futebolista mexicano, que atua na posição de volante.

Carreira 
Castro integrou a Seleção Mexicana de Futebol na Copa América de 2007. Participou da Copa do Mundo FIFA de 2010 pela Seleção Mexicana de Futebol.

Títulos 
Seleção Mexicana
Copa América de 2007: 3º Lugar

Ligações externas
ogol.com

Naturais da Cidade do México
Futebolistas do México
Futebolistas do Pumas UNAM
Futebolistas do Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul
Futebolistas do Club Deportivo Guadalajara
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2007
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2009
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2011